Acest articol prezintă o cronologie a împăraților care au stat la cârma Japoniei de-a lungul timpului.

Împărații Japoniei (660 î.e.n. –- prezent) 

Notă:

Primii 28 de împărați sunt socotiți legendari, fără a fi atestați cu certitudine. Ei sunt menționați în operele literare și istorice vechi, în mituri, legende, basme. Începând cu al douăzeci și nouălea împărat, Kimmei, lista suveranilor este probată de documente istorice.

Bibliografie 

Mihnea Voicu Șimăndan , "Spiritul Japoniei medievale - The Spirit of Medieval Japan", Editura Nipponica, București, 1999

Japonia
Istoria Japoniei
Liste Japonia